Le mot Tarquini peut faire référence à :

Personnages 
 Camillo Tarquini, cardinal.
 Gabriele Tarquini, pilote automobile.
 , actrice de doublage.
  dite „la Bombace“ (ca. 1670-1746), chanteuse d'opéra italienne du baroque.

Patronyme 
 Tarquini, nom de famille des trois derniers rois étrusques de Rome : Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien